Gabriel Marie du Pac de Bellegarde, militaire français, né le  au château de Bellegarde, à Bellegarde-du-Razès, décédé le  à Toulouse.

Biographie
Admis en 1765 comme élève à l'École royale militaire, sous-lieutenant au régiment Mestre-de-Camp Général Cavalerie le , capitaine d'infanterie au régiment de Bretagne le , il continue de servir au premier corps où il a été nommé. Passé capitaine de cavalerie le , il est au camp de Saint-Omer en septembre 1779. Il est admis aux États de Languedoc le premier décembre 1781 comme envoyé de la baronne de Castries.

Vers l'âge de 32 ans, il songe à se marier.

Nommé chef d'escadron le , le capitaine du Pac de Bellegarde fait part de ses Observations sur l'ordonnance provisoire de la cavalerie du  dans une lettre d'une dizaine de pages datée du 7 août. Il sert au camp de Metz en septembre suivant et reçoit du ministre de la Guerre, de la part du roi, une lettre de reconnaissance pour ses services, datée du 

Il venait d'être nommé, la même année, chevalier à l'ordre de Saint-Louis, et chevalier de Saint-Lazare et du Mont-Carmel le , sur preuves des 5 et 16 décembre suivant. En janvier 1789, il est admis aux Honneurs de la Cour

Le , il reçoit un certificat de M. le comte de Larboust, commandant de l'Écurie royale. Lorsque la Révolution française éclate, Gabriel-Marie du Pac-Bellegarde suit les Princes en émigration, et s'installe durant l'été 1790 à Fribourg en Suisse. Nommé aide de camp du général duc de Guînes en 1792, il participe avec lui à l'expédition manquée de Toulon en 1793.

Pendant ce temps, en Languedoc, la totalité de ses biens est confisquée.

Nommé capitaine adjudant au régiment de Castries émigré en 1794, il est reçu dans la chapelle de l'ordre de Saint-Lazare, à l'hôtel de l'École Royale Militaire de Paris, par Monsieur, frère du Roi (futur Louis XVIII) qui l'autorise à porter la décoration de chevalier de Première classe avant que son grade le permette, par lettre datée du 

Passé colonel de cavalerie (brevet du ) à tenir rang du , il est reçu dans l'ordre royal de Saint-Louis, vivement recommandé par le duc de Castries, le . Amnistié le 7 prairial an XI (), il recouvre sous l'Empire une partie de ses biens.

De 1814 à 1818 il forme et commande les gardes à cheval de Toulouse et à ce titre, est envoyé en délégation avec le marquis d'Escouloubre, maire de la ville, pour féliciter de son retour le roi Louis XVIII. Présenté à celui-ci le , il est chargé une semaine plus tard de faire les mêmes félicitations à la famille royale. Au mois d'août, il sollicite un poste à l'état major de l'École Royale Militaire récemment rétablie, mais sans suite.

En 1815, recommandé par plusieurs députés de l'Aude, il sollicite une place de prévôt d'armée à Carcassonne. Sa demande n'est pas retenue pour l'Aude, ni pour la Haute-Garonne, mais pour l'Ariège où il est nommé le  et exerce, à Foix, jusqu'au .

Quelques années plus tard, apprenant qu'une ordonnance royale datée du  interdisait à tout gradé qui ne fut officier général, de porter le grand cordon et la plaque, il cherche le moyen de régulariser sa situation, qu'il juge humiliante, en plaidant sa cause dans un mémoire qu'il fait parvenir au secrétaire d'État, le maréchal de Lauriston.

Dernier commandeur survivant des Ordres de Saint-Lazare de Jérusalem et de , il ne put donc jamais porter officiellement l'insigne de ses mérites, et meurt le .

Notes et références 

Naissance en août 1754
Décès en mai 1849
Militaire français des guerres de la Révolution française
Chevalier de l'ordre de Saint-Lazare
Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
Décès à 94 ans